Für die Jugend steht für:

 Für die Jugend (Gennari Karganow). Zehn Klavierstücke (op. 21) von Gennari Karganow
 eine deutsche Zuschlagmarke zugunsten der Stiftung Deutsche Jugendmarke

Siehe auch
 Album für die Jugend (op. 68) von Robert Schumann